Fou steht für

 Fou, ein altes chinesisches Schlaginstrument

Fou ist der Familienname folgender Personen:

 Fou Ts’ong (1934–2020), chinesisch-britischer klassischen Pianist
 Jean du Fou († 1492), königlicher Mundschenk und Kammerherr des Königs Ludwig XI.
 Raoul du Fou, Bischof von Angoulême, Bischof von Périgueux und Bischof von Évreux
 Yvon du Fou, Mundschenk, Großjägermeister von Frankreich und Berater Ludwigs XI.